Борис Мокрев с прякор Камъчето е български политик, околийски началник, кмет на град Търново, България, от 1914 до 1918 година.

Биография 
Борис Мокрев е роден в град Енидже Вардар, тогава в Османската империя. Установява се в България и става член на Народнолибералната партия. По време на Първата световна война от 1914 до 1918 година е кмет на Търново. Известно време укрива в дома си терориста Георги Парталев.

Умира на 25 март 1933 година в Търново. На погребението му на 27 март присъстват кметът на Търново Владимир Рашев, помощник-кметът Никола Ефремов, представители на търновското Македонско културно-просветно благотворително братство „Александър Панайотов“, горнооряховското македонско братство.

Вижте също 
 Стоян Мокрев
 Григор Мокрев

Външни препратки 
 „Реч по случай убийството на Тодор Александров“, публикувано във в-к „Илинден“, год. IV, бр. 17, София, 28 ноември 1924 година

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Български политици от Македония
Кметове на Велико Търново
Български политици (1878 – 1918)
Починали във Велико Търново
Български имигранти от Македония във Велико Търново